Injektion kan syfta på:

Injektion (medicin) – applicera medicin, drog eller annat ämne inuti kroppen inom medicin
injektion (halvledare) – en elektronisk process i en halvledare
 Injektion – en matematiska funktionen, se injektiv

Se även
 Bränsleinsprutning – sprutar in bränsle i den luft som strömmar in i en förbränningsmotor
 Dieselinjektor –  insprutningssystemet i dieselmotorn